Nansen peut faire référence à :

Patronyme 
 Fridtjof Nansen (1861-1930), explorateur norvégien
 Eva Nansen, née Sars (1858-1907), chanteuse lyrique norvégienne et femme de Fridtjof Nansen 
 Odd Nansen (1901-1973), architecte et fils de Fridtjof Nansen
 Eigil Nansen (1931-), premier allumeur de la flamme olympique en hiver et fils de Odd Nansen
 Hans Nansen (1598-1667), commerçant, homme d'État et explorateur danois
 Betty Nansen (1873-1943), directrice de théâtre et actrice danoise, la première à avoir interprété Anna Karénine dans un film américain.
 Peter Nansen (1861-1918), écrivain et mari de Betty Nansen.

Toponyme 
 Mont Nansen
 Île Nansen
 Nansen, un cratère lunaire nommé en l'honneur de Fridtjof Nansen
 Nansen, un cratère de Mars nommé en l'honneur de Fridtjof Nansen
 Détroit de Nansen, un détroit du Nunavut
 Bassin de Nansen, un bassin océanique dans l'océan Arctique
 Péninsule de Fridtjof Nansen

Navire 
 Classe Fridtjof Nansen, une classe de frégates de la marine norvégienne
 HNoMS Fridtjof Nansen OPV, le premier navire de la marine norvégienne construit spécifiquement pour un rôle de garde-côtes et de protection des zones de pêches en Arctique
 HNoMS Fridtjof Nansen (F310), une frégate de la marine norvégienne

Autres 
 Office international Nansen pour les réfugiés, un organisme de la Société des Nations responsable de réfugiés en provenance de zones de guerre dans les années 1930
 Passeport Nansen, un certificat permettant à des milliers de réfugiés apatrides de voyager lors de la Première Guerre mondiale
 Institut Nansen, un institut privé de recherche
 Nansenhjelpen, une organisation fondée par Odd Nansen et destinée à aider les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale
 Nansen Refugee Award, un prix attribué par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés afin de récompenser les individus ou les associations ayant œuvré en faveur des populations déplacées
 « Nansen », un chat du navire Belgica de l'expédition antarctique belge

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien